Георгий Яковлевич Шрейбер (9 ноября 1896 года, Елизаветград, Херсонская губерния — 3 октября 1944 года, Алапаевск) — советский партийный деятель, ученый-металлург. Директор (ректор) Ленинградского индустриального института и Уральского индустриального института.

Биография 
Родился в 1896 году в Херсонской губернии в крестьянской семье немцев-поселенцев. В 1914 году после окончания Мариупольского реального училища поступил в Петроградский политехнический институт. Обучение в вузе из-за революционных событий в стране растянулось на 15 лет.

В 1917 году переехал в Ярославскую губернию где по линии партии занимал должности заместителя уполномоченного по закупкам, секретаря Ростовского уездисполкома Ярославской губернии, исполняющего обязанности горуездпродкомиссара Ростовского уезда, заместителя Ярославского губпродкомиссара, заведующего губернским посевкомом.

В 1921 году вернулся в Петроград, для продолжения образования. В 1922—1923 годах входил в состав правления Петроградского политехнического института. Вскоре стал членом Бюро коллектива партии вуза. В 1930 году получил диплом об окончании высшего образования, а в 1932 году был назначен временно исполняющим обязанности директора вуза, для его последующей реорганизации.

Летом 1934 года был утвержден директором (ректором) Ленинградского индустриального института, однако проработал не долго. После убийства Сергея Кирова, 1 декабря 1934 года, обстановка в городе очень сильно накалилась, по линии партии из города переводились на другую работу многие руководители и чиновники.

В 1935 году был направлен на должность директора (ректора) Уральского индустриального института в Свердловск. При нахождении во главе вуза им был запущен новый инженерно-экономический факультет и запущена военная кафедра.

Весной 1937 года была обвинен в «покровительстве врагам народа», вскоре был уволен из института и через месяц исключен из партии.
 
Устроился работать мастером цеха на Алапаевский металлургический завод.

Зимой 1938 года был арестован и «обвинен в шпионаже», однако смог доказать свою невиновность и в через полгода был выпущен на свободу. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления в 1939 году. После освобождения переехал в Ленинград, где устроился на работу на Станкостроительный завод им. Ильича (ныне Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения).
 
В 1941 году вновь арестовывается, решением суда получает наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывает наказание на Урале, работает мастером мартеновского цеха Алапаевского завода.

Скончался в заключении в 1944 году. Посмертно реабилитирован в 1994 году.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Ректоры Санкт-Петербургского политехнического университета